Leading Man steht für:
 die männliche Hauptrolle im Repertoiretheater sowie regelmäßig für Hauptrollen gebuchte profilierte Charakterdarsteller, siehe Leading Lady und Leading Man
 The Leading Man, Originaltitel des britischen Filmdramas Die Stunde des Verführers